Le terme monôme peut désigner :
 un rassemblement étudiant,
 une expression mathématique d'une forme particulière.

Voir aussi 
 Monome, une petite compagnie américaine de matériel d'informatique musicale ;
 Monome, un quartier de Tunis.